Афанасий Савинский (1765—1811) — архимандрит Алексеевского Акатова монастыря,  и ректор Новгородской и Воронежской духовных семинарий Русской православной церкви.

Биография

Родился в 1765 году в Малороссии. Образование получил в Переяславской духовной семинарии и Киевской духовной академии. 

По окончании обучения, с 1787 по 1799 год Савинский был преподавателем в Переяславской духовной семинарии.

1 марта 1799 года Савинский постригся в монашество с именем Афанасия и в том же году был рукоположен в иеродиакона и иеромонаха, состоял членом семинарского правления и библиотекарем. 
 

24 июня 1799 года Афанасий Савинский был назначен соборным иеромонахом Киево-Печерской лавры, а в 1800 году учителем в Александро-Невскую академию (ныне Санкт-Петербургская духовная академия), катехизатором и соборным иеромонахом Александро-Невской лавры. 

23 июля 1801 года Афанасий Савинский был перемещен в Новгородскую духовную семинарию префектом и игуменом Кириллова Новгородского монастыря, а в начале 1804 года был возведен в сан архимандрита Новгородского Антониева монастыря и назначен ректором семинарии. В этом же году он заболел и уволен на покой в полтавский архиерейский дом. 

По выздоровлении, с 1806 года, Афанасий Савинский толковал Священное Писание в Полтавской духовной семинарии, а с 17 января 1807 года был настоятелем Алексеевского Акатова монастыря и ректором Воронежской духовной семинарии. 

По отзывам современников, отец Афанасий славился, как красноречивый проповедник; из проповедей его известны две: «Слово по случаю пожалования грамоты дворянам» и «Слово пред выбором судей» (Москва, 1810 год).

Афанасий Савинский скончался 22 декабря 1811 года.

Литература 
 

Выпускники Переяславской духовной семинарии
Преподаватели Переяславской духовной семинарии
Преподаватели Полтавской духовной семинарии
Ректоры Новгородской духовной семинарии
Преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии
Выпускники Киевской духовной академии
Ректоры Воронежской духовной семинарии
Архимандриты Русской православной церкви